— псевдоним японского писателя Сугиямы Ясумити (яп. 杉山泰道, другой вариант прочтения — Тайдо:), при рождении — Сугияма Наоки (яп. 杉山直樹).

За свою жизнь был армейским подпоручиком, монахом Дзэн, журналистом и главой почтового отделения. Получил известность как автор одной из «трех великих странных книг» — романа  Догра Магра. Также сочинял фантастические и мистические произведения в жанре ужасов и мистики, проникнутые духом родной префектуры Фукуока. Автор серии танка «Песни о необычном» («Рё:ки ута», 猟奇歌) и однопанельных комиксов для газеты “Кюсю Ниппо”.

Отец — политический деятель Сугияма Сигэмару (1864-1935), член организации Гэнъёся. 

Скончался от инсульта 11 марта 1936 года в возрасте 47 лет.

Биография 
Родился 4 января 1889 года в Косёмати, Фукуока, в семье Сугиямы Сигэмару и Хотори (девичья фамилия Такахаси). Воспитывался в доме деда, Сугиямы Сабуробэя (1839—1902), который познакомил его с конфуцианским каноном и театром Но. В 1892 году стал изучать Но под руководством Умэдзу Сиэн (яп. 梅津只圓), мастера школы Кита. 
В школьные годы интересовался религией, литературой, музыкой и искусством, а также теннисом. В 1908 году окончил школу Сююкан (яп. 修猷館) в Фукуоке и следующем году, пройдя освидетельствование, был причислен к 1-му полку Императорской гвардии в чине вольноопределяющегося.

В 1911 году поступил в университет Кэйо, где изучал историю. Одновременно с учебой в 1912 году получил чин подпоручика.

По настоянию отца в 1913 году покинул университет и вернулся в Фукуоку, где стал управлять фермой, но потерпел неудачу. В 1915 году сменил имя на Сугияма Тайдо. В этом же году стал буддийским монахом в токийском храме Кифуку-дзи дзэнской школы Сото, а в качестве монашеского избрал имя Хоэн (яп. Хо:эн, 萠圓).

После двух лет монашества в 1917 году вернулся на ферму. В том же году стал писать статьи и эссе для журнала “Кокубяку” (яп. 黒白).

В 1918 году женился на девушке по имени Канэда Кура.

В 1920 году начал публиковать репортажи и рассказы для детей в газете “Кюсю Ниппо”. К этому периоду относится появление рассказа «Мальчик с седыми волосами” (яп. 白髪小僧, Сирага кодзо:). В 1923 году в качестве специального корреспондента посетил Токио, разрушенный Великим землетрясением Канто и оставил серию репортажей: «Изнанка нового Токио: взгляд с улицы» (яп. Гайто:-кара мита син-Токё:-но урамэн,  街頭から見た新東京の裏面) и «Эпоха вырождения токиосцев» (яп. То:кё:дзин-но дараку дзидай, 東京人の堕落時代).

В мае 1926 года отправил рассказ «Зловещий барабан» (яп. Аякаси-но цуцуми, あやかしの鼓) на конкурс журнала Синсэйнэн, где занял второе место. Это было первое произведение Сугиямы, подписанное псевдонимом Юмэно Кюсаку. На диалекте Хаката фраза «юмэ-но кю:саку» обозначает фантазера, человека, который всегда витает в облаках (яп. ицумо бонъяри ситэиру хито, いつもぼんやりしている人).

В 1930 году был назначен на должность главы почтовой конторы в Фукуоке.

В январе 1935 года в издательстве «Сё:хакукан» (яп. 松柏館) вышел роман «Догра Магра» (яп. Догура Магура, ドグラ・マグラ). 

После смерти отца в июле 1935 года в феврале 1936 года приехал в Токио разбираться с делами покойного, где скончался от инсульта утром 11 марта 1936 года.

Похоронен вместе с отцом в храме Итигё:дзи в Фукуоке.

Избранная библиография

Произведения под псевдонимом Юмэно Кюсаку 
В скобках указана дата публикации.

 Зловещий барабан / あやかしの鼓 (1926)
 Ад в бутылках / 瓶詰の地獄 (1928)
 Любовь после смерти / 死後の恋 (1928)
 Мешок китайского риса / 支那米の袋 (1929)
 Профессор Инугами / 犬神博士 (1931–1932)
 Таинственные сны / 怪夢 (1931–1932)
 Смех сумасшедших / 狂人は笑ふ (1932)
 Край льда / 氷の涯 (1933)
 Ад девушек / 少女地獄 (1936)
 Догра Магра / ドグラ・マグラ (1935)

Произведения под псевдонимом Сугияма Хоэн 

 Изнанка нового Токио: взгляд с улицы /  街頭から見た新東京の裏面 (1924–1925)

Переводы на другие языки

На русский язык 

 «Ад в бутылках» (перевод Анны Слащевой) и «Любовь после смерти» (перевод Евгении Ахмановой) ("Женщина из дома с олеандрами" (сборник), издательство: icebook, 2019 г., )
 «Лица людей» и «Смех сумасшедших» (оба — перевод Евгении Ахмановой) («Смех сумасшедших» (рассказы), издательство: icebook, 2022 г., )
 «Догра Магра» (перевод Анны Слащевой) (СПб.: Издательство книжного магазина «Желтый двор», 2023 г., )

На английский язык 

 The Spirit Drum（あやかしの鼓), перевод J.D. Wisgo
 Kaimu (怪夢), перевод J.D. Wisgo
 Lulu & Mimi (ルルとミミ), перевод J.D. Wisgo
 Hell in a bottle（瓶詰地獄), перевод Angela Yiu
 Love After Death（死後の恋), перевод Jeffrey Angles

На французский язык 

 Dogra Magra（ドグラ・マグラ), перевод Patrick Honnoré
 L'Enfer en Bouteille suivi de Amour Posthume (瓶詰地獄), перевод Sophie Bescond

На немецкий язык 

 Ball der Süßigkeiten（お菓子の大舞踏会), перевод Michael Schwahn

На итальянский язык 

 L'inferno delle ragazze: e altri racconti (少女地獄), перевод Isabella Dionisio

На испанский язык 

 El tambor encantado（あやかしの鼓）перевод Marta Gallego

На корейский язык 

 도구라마구라 上（Догра Магра), перевод Ли Донмин (이동민) 
 소녀지옥 (Ад девушек), переводчик Чхве Гоын (최고은)

На китайский язык 

 脑髓地狱（ドグラ・マグラ）詹慕如訳 江苏凤凰文艺出版社 2019-01-01 
 日本推理小说四大奇书之一：脑髓地狱 刘剑訳 天津人民出版社 2018-08-01

Экранизации 
Ад девушки/Yumeno Kyusaku no shojo jigoku (реж. Масару Конума, Япония, 1977 г.)

Догура магура/Dogura magura (реж. Тосио Мацумото, Япония, 1988 г.)

Лабиринт снов/Yume no ginga (реж. Сого Исии, Япония, 1997)

Shirotsubaki (реж. Масатоси Акихара, Япония, 2007 г.)

Nijushinzo (реж. Масатоси Акихара, Япония, 2008 г.)

Догура магура/Dogura magura (реж. Kaisei Kishi, Япония, 2012 г.)

Адаптация 
В 2012 году мангака Маруо Суэхиро адаптировал один из рассказов в своей работе Binzume no Jigoku.

В популярной культуре 
Один из персонажей Bungo Stray Dogs носит имя писателя, а его способность носит названия романа "Догра Магра". 

Писатели Японии XX века